SOK eller Sok kan syfta på:

 SOK – Sveriges Olympiska Kommitté
 Sok (flod) – en biflod till Volga (mynnar ut där strax norr om staden Samara)
SOK – tidigare namn på finländska kooperativa S-gruppen